Spojení slov na dosah má více encyklopedických významů:

Na dosah (film), v angl. originále At Close Range – americké kriminální drama režiséra Jamese Foleye z roku 1985,
Na dosah (album) – třetí studiové album dívčí skupiny 5Angels, vydané roku 2011.
Na dosah (album) – druhé studiové album Márie Čírové, vydané roku 2011.